Bianco di Kremser – altro nome della biacca
 Kremser Sportclub – società calcistica austriaca